Rio Itapicuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Itapicuru (vattendrag i Brasilien, Pernambuco), 
 Rio Itapicuru (vattendrag i Brasilien, Maranhão, lat -7,47, long -47,50), 
 Rio Itapecurú (vattendrag i Brasilien), Maranhão, 
 Rio Itapicuru (vattendrag i Brasilien, Pará), 
 Rio Garanhuzinho, vattendrag, Pernambuco, 
 Rio Itapicuru-Açu, periodiskt vattendrag, Bahia, 
 Rio Itapicuru (periodiskt vattendrag), Bahia, 
 Rio Itapicuru (vattendrag i Brasilien, Maranhão, lat -5,05, long -43,42), 

Robotskapade Brasilienförgreningar